Kalmár József
 Kalmár József (1875–?) tenorista
 Kalmár József (1959) súlyemelő, edző
 Kalmár József (1960) súlyemelő
hasonló nevűek
 Kalmár Gusztáv József (1892–1949) geográfus